Tarrington est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Tarrington, village du sud de l'État de Victoria

Tarrington, village du Herefordshire

Voir aussi